Ordschonikidse ist der Name

 des sowjetischen Politikers Grigori Konstantinowitsch Ordschonikidse (1886–1937)

 der von 1931 bis 1944 und von 1954 bis 1990 nach ihm benannten russischen Stadt Wladikawkas

 mehrerer Orte in Russland und der Ukraine (nach dem Politiker benannt):
 Siedlung städtischen Typs in der Autonomen Republik Krim, Stadt Feodossija, Ukraine, siehe Ordschonikidse (Feodossija)
 Siedlung im Rajon Krasnodon, Oblast Luhansk, Ukraine, siehe Ordschonikidse (Krasnodon) (seit 2016 offiziell Nyschnja Schewyriwka)

 ehemaliger Name einer Stadt in der Oblast Dnipropetrowsk, Ukraine, siehe Pokrow (Ukraine)
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Dnipropetrowsk, Oblast Dnipropetrowsk, Ukraine, siehe Nowotaromske
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Krywyj Rih, Oblast Dnipropetrowsk, Ukraine, siehe Schewtschenkiwske (Krywyj Rih)
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Nikopol, Oblast Dnipropetrowsk, Ukraine, siehe Stepowe (Nikopol)
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Hajworon, Oblast Kirowohrad, Ukraine, siehe Sadowe (Hajworon)
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Schyrjajewe, Oblast Odessa, Ukraine, siehe Armaschiwka
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Poliske, Oblast Kiew, Ukraine, siehe Romaniwka (Poliske)

 Der frühere Name des Dorfes Denisovka in Kasachstan, 

Siehe auch:
 Rajon Ordschonikidse